Kronenbitter ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Kronenbitter (* 1913), deutscher Fußballspieler
 Günther Kronenbitter (* 1960), deutscher Historiker
 Heinrich Kronenbitter (* 1916), deutscher Fußballspieler
 Kurt Kronenbitter (* 1919), deutscher Fußballspieler
 Leo Kronenbitter (1921–2006), deutscher Fußballspieler
 Max Kronenbitter (1905–1985), Schweizer Kommunist
 Rita K. Kronenbitter
 Siegfried Kronenbitter (1923–1997), deutscher Fußballspieler
 Thaddäus Kronenbitter, deutscher Baumeister der Rokoko-Zeit